Токугава Мунэтада (; 7 сентября 1721 — 13 января 1765) — японский самурай периода Эдо, основатель семьи Хитоцубаси Токугава — одного из Госанкэ (трёх малых ветвей семьи Токугава). Он был сыном Токугавы Ёсимуны и его наложницы Умэ-но-Ката (позже Синсин-ин). Он является дедом Токугава Иэнари, 11-го сёгуна. Когда умерла его мать, воспитанием Мунэтады занялась его бабушка, а когда умерла и она, воспитанием Мунэтады занялась Окумэ-но-Ката (позже Какудзю-ин), наложница Ёсимунэ.

Семья 
 Отец: Токугава Ёсимунэ
 Мать: Синсин-ин
 Приёмная мать: Какудзю-ин
 Жена: Фусин-ин
 Дети: Токугава Харусада,Мацудайра Сигэтоми,Курода Харуюки

Ссылки 
  Nekhet’s «World Nobility» page on the Hitotsubashi-Tokugawa
  Hitotsubashi genealogy

Мунэтада